O’Higgins může znamenat:

příjmení
 Bernardo O'Higgins (1778–1842) – chilský vůdce boje za nezávislost

místopisné jméno
 O'Higgins / San Martín – jezero na hranicích Chile a Argentiny
 Libertador General Bernardo O'Higgins – chilský region

Podobné názvy 
 Higgins